Farquhar () est un nom de famille d'origine écossaise, provenant de fearchar (homme) et de car (aimé). Farquharson en est une variante, signifiant fils de Farquhar. Il s'agissait initialement d'un prénom, qui devient attesté comme patronyme à partir du .

Patronyme 
 George Farquhar (1678 – 1707), auteur dramatique irlandais.
 Norman von Heldreich Farquhar (1840 – 1907), amiral dans l'United States Navy.
 Robert Townsend Farquhar (1776 – 1830), gouverneur de l'île Maurice.
 William Farquhar (1774 – 1839), fondateur de Singapour.
 William Henry Farquhar (1813 – 1887), citoyen célèbre du Comté de Montgomery dans le Maryland.
 Robert W. Farquhar (1932 - 2015), spécialiste des trajectoires de sondes spatiales à la NASA.

Prénom 
 Edward Farquhar Buzzard
 Farquhar Oliver.
 Martin Farquhar Tupper.
 Walter Farquhar Hook.
 John Farquhar Munro.

Autres 

 , astéroïde nommé d'après Robert W. Farquhar.
 L'.
 Le groupe Farquhar, un archipel des Seychelles.
 L'atoll Farquhar, un atoll des Seychelles.

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais